Peseux kan avse följande:

 Peseux, Jura – kommun i departementet Jura, Frankrike
 Péseux – kommun i departementet Doubs, Frankrike
 Peseux, Neuchâtel – ort i kantonen Neuchâtel, Schweiz